Kaavi (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Kaavi (Finland), een gemeente in Finland, provincie Oost-Finland